Die 11. Etappe der Tour de France 2009 am 15. Juli im Zentrum Frankreichs führte 192 km von Vatan (30 km westlich von Bourges) über die Loire nach Saint-Fargeau. Sie enthielt drei Zwischensprints und zwei Bergwertungen der 4. Kategorie.

Aufgaben 

 32 Kurt Asle Arvesen Nicht zur Etappe angetreten (Sturzfolgen 10. Etappe)

Sprintwertung 

 1. Zwischensprint in Quincy (Kilometer 26,5) (126 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Johan Vansummeren || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Marcin Sapa || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Lloyd Mondory || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Saint-Céols (Kilometer 73,5) (228 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Marcin Sapa || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Johan Vansummeren || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Cyril Dessel || 2 Pkt.
|}

 3. Zwischensprint in Suilly-la-Tour (Kilometer 114,5) (168 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Johan Vansummeren || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Marcin Sapa || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Cyril Dessel || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Saint-Fargeau (Kilometer 192) (199 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |   Mark Cavendish  || 35 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Tyler Farrar || 30 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Jauheni Hutarowitsch || 26 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Óscar Freire || 24 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 22 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Leonardo Duque || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Gerald Ciolek || 19 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Lloyd Mondory || 18 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  William Bonnet || 17 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Nikolai Trussow || 16 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Marco Bandiera || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Sergei Iwanow || 14 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  José Joaquín Rojas || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Daniele Bennati || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Kenny van Hummel || 11 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 16. || style="text-align: left;" |  Tom Boonen || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 17. || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 18. || style="text-align: left;" |  Cyril Lemoine || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 19. || style="text-align: left;" |  Filippo Pozzato || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 20. || style="text-align: left;" |  Angelo Furlan || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 21. || style="text-align: left;" |  Jérémy Roy || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 22. || style="text-align: left;" |  Rubén Pérez || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 23. || style="text-align: left;" |  Mauro Santambrogio || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 24. || style="text-align: left;" |  Romain Feillu || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 25. || style="text-align: left;" |  Alessandro Ballan || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 

 Côte d'Allogny, Kategorie 4 (Kilometer 45,5) (267 m ü. NN; 1,5 km à 4,5 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Johan Vansummeren || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Marcin Sapa || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 1 Pkt.
|}

 Côte de Perreuse, Kategorie 4 (Kilometer 150) (342 m ü. NN; 2,0 km à 4,6 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Marcin Sapa || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Johan Vansummeren || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 1 Pkt.
|}

Etappe 11
200911
Vatan
Saint-Fargeau

en:2009 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 11